Zeja – rzeka w Rosji;
 Zeja - miasto w Rosji;
 Zeja – rosyjski satelita.